Александар Ковачевич: Ковачевич, Александар (род. 1974) — сербский шахматист.
 Ковачевич, Александар (род. 1992) — сербский футболист.